AEF est un sigle, qui peut faire référence à :
 Administration des Eaux et Forêts ;
 Afrique-Équatoriale française ;
 Alliance évangélique française, un rassemblement d'églises évangéliques créé en 2010;
 Allons en France, un programme proposé à des jeunes âgés de 16 à 20 ans par le ministère des Affaires étrangères français ;
 , le nom donné au corps expéditionnaire américain durant la Première Guerre mondiale ;
 Automate à états finis ;
 Audiovisuel extérieur de la France, l'ancien nom de France Médias Monde, la société qui regroupe les radios et télévisions publiques françaises ayant une diffusion à l'international ;
 Agence Education et Formation, une agence de presse française spécialisée dans l'éducation ;
 Association d'économie financière, une association qui édite la Revue d'économie financière ;
 , un logiciel de forum ;
 Agence emploi formation, une agence de presse professionnelle sur l'enseignement, la formation professionnelle, les politiques de l'emploi et la protection sociale ;
 Agence d'essai ferroviaire, une division de SNCF Voyageurs qui est un laboratoire réalisant des essais ou expertises sur le matériel roulant.
 Archives de l'État de Fribourg, les archives du canton de Fribourg, en Suisse.